La route départementale 999, ou RD 999, est une des routes départementales de France correspondants à d'anciennes routes nationales ou à d'anciens tronçons déviés :
 l'ex-RN 99 en Tarn-et-Garonne, dans la Haute-Garonne, le Tarn, l'Aveyron, l'Hérault et le Gard
 l'ex-RN 399 dans la Moselle
 l'ex-RN 499 dans le Puy-de-Dôme
 l'ex-RN 599 dans la Lozère
 l'ex-RN 799 dans la Manche

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de l'Aveyron
 Routes du Gard
 Routes de la Haute-Garonne
 Routes de l'Hérault
 Routes de la Lozère
 Routes de la Manche
 Routes de la Moselle
 Routes du Puy-de-Dôme
 Routes du Tarn
 Routes de Tarn-et-Garonne

999